Niels de Groot (ur. 1 maja 1981) – holenderski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (1999), uniwersjady (2001) oraz mistrzostw świata juniorów (1997, 1998 i 1999). Medalista mistrzostw Holandii w skokach narciarskich i były rekordzista kraju w długości skoku narciarskiego mężczyzn.

Stawał na podium mistrzostw Holandii w skokach narciarskich – w 1999 zdobył złoty medal tej imprezy, a w 2001 sięgnął po srebrny krążek. W 2000, odległością 21 metrów, ustanowił, niepobity do czasu wyburzenia, rekord mniejszego obiektu (K–15) w kompleksie skoczni narciarskich w Bergschenhoek. Jako 14-latek doznał upadku przy lądowaniu podczas treningu na skoczni normalnej – w wyniku doznanego urazu nogi był wówczas hospitalizowany. W grudniu 1998 w Lahti odległością 111,5 metra ustanowił ówczesny rekord Holandii w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Latem 2002, w wyniku zniechęcenia osiąganymi wynikami i zmęczenia poświęceniem potrzebnym do uprawiania tej dyscypliny, zakończył karierę sportową.

Kuzyn de Groota, Jeroen Nikkel, również był skoczkiem narciarskim – obaj wspólnie startowali w reprezentacji Holandii w tej dyscyplinie sportu.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019